Храм Троицы Живоначальной в Листах — приходской храм Сретенского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви.

Построен в середине XVII века.

Находится на стыке Малой и Большой Сухаревской площадей по адресу улица Сретенка, дом 27/29, строение 3.

История 

Первое письменное упоминание деревянной церкви относится к 1632 году. Название «в листах» получила из-за торгующих около церкви своими работами печатников, которые развешивали изготовленные кустарным образом лубочные картинки на ограде церкви, демонстрируя свой товар. Первоначально церковь была кладбищенской, а к середине XVII века стала полковым храмом стрельцов В. Пушечникова, которые инициировали возведение нового каменного здания.

Точная дата начала постройки каменной церкви неизвестна, но в 1657 году рядом с деревянной церквью уже идёт строительство каменной. Освящение храма состоялось в 1661 году.

В 1667 году стрелецкий полк Василия Пушечникова был отправлен в Астрахань, где в дальнейшем участвовал в подавлении восстания Степана Разина. По возвращении из похода стрельцы получили в награду от царя Алексея Михайловича 150 тысяч казённых кирпичей на завершение строительства полкового храма. Более того, царь «возымел особое усердие к этому храму, пожаловав ему множество образов, большую часть утвари и Царские врата, вывезенные им из покорённой Орши».

В 1680 году к церкви пристроили трапезную и придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в честь окончания Чигиринского похода. В 1689 году в здании случился пожар, в результате которого треснула глава церкви. В том же году Пётр I за участие в подавлении бунта Шакловитого пожаловал стрельцам 700 рублей на восстановление пострадавшего здания.

В 1704 году храму присвоили статус адмиралтейского — рядом, в Сухаревой башне, в то время размещалась Школа математических и навигацких наук. По легенде, Пётр I планировал обложить здание церкви белым камнем, однако эту идею не реализовали.

В 1770 году разобрали обветшавшую колокольню, а в 1774 году — трапезную с приделом. Новые трапезная и придел отстроены в 1774 году. Ограда и каменная колокольня возведены в 1788 году (автор проекта С. А. Карин), при этом, в отличие от большинства московских церквей, новая колокольня возведена с восточной, а не с западной стороны храма. В 1773—1774 годах на средства купца П. В. Колосова возвели новый Покровский придел. Примерно в 1796 году построили придел во имя Иоанна Дамаскина; в 1805 году его переосвятили во имя Святителя Алексия, Митрополита Московского. В 1878 году заменён иконостас.

В 1857 году новой переделке подверглась трапезная, устроен новый иконостас и сделаны стенные росписи. В 1878 году росписи храма обновили, а стены отделали под мрамор.

В 1930 году настоятель храма В. Н. Страхов был арестован, а в 1938 году — расстрелян. В 1939 году церковь закрыли, снесли купола, а над трапезной возвели ещё один этаж. Первоначально в здании бывшей церкви разместили общежитие работников трамвайного депо, затем — скульптурные мастерские, для которых частично разобрали стены, а в полу вырыли ямы для хранения глины и гипса. В 1957 году снесли колокольню храма.

В 1972 году в ходе строительства станции метро «Колхозная» (ныне — «Сухаревская»), один из выходов которой начали возводить прямо под стенами бывшего храма, была нарушена гидроизоляция — в подвалах появилась вода, а на сводах образовались трещины. Архитекторы-реставраторы О. И. Журин и П. Д. Барановский добились решения о приостановке работ и реставрации здания церкви к Олимпиаде 1980 года. В 1979 году из здания выселили скульптурные мастерские, и под руководством О. И. Журина начали работы по восстановлению первоначального облика храма. Основная часть реставрационных работ была выполнена в 1979—1980 годах: снесён надстроенный этаж, восстановлены своды, надстроены главы и купола, установлены кресты, восстановлен оконный декор. Затем работы приостановились — возникла идея устроить в здании концертно-репетиционный зал Москонцерта. Был разработан проект перестройки, который, однако, не реализовали.

Полностью реставрацию здания завершили в 1990 году; в том же году его передали Русской православной церкви. В 1991 году храм заново освятили и в нём начались регулярные богослужения. В 1998 году благоустроили территорию и установили новую чугунную ограду. В 2004 году возвели новую колокольню, пропорции которой были рассчитаны на основе сохранившихся фотографий и обнаруженных при раскопках фундаментов. На колокольню водрузили 10 новых колоколов, отлитых в Тутаеве. По словам О. И. Журина, основная заслуга в воссоздании колокольни принадлежит его ученику А. В. Фёдорову.

Архитектура 

Небольшой приземистый храм выполнен в формах четырёхстолпного пятиглавого храма грозненского времени, что совершенно нетипично для времени его постройки. К древнерусской традиции отсылают, среди множества прочих деталей, многообломный профилированный карниз, арочные перспективные порталы на боковых фасадах и крупные барабаны со шлемовидными главами.

Духовенство 
 Игумен Кирилл (Коровин), и. о. настоятеля.
 Протоиерей Павел Феоктисов.
 Иерей Боян Попов.
 Иерей Арсений Черникин.
 Иерей Александр Колногоров.
 Диакон Виталий Ляшев.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Храмы Сретенского благочиния
Храмы Святой Троицы
Русская архитектура XVII века
Здания и сооружения Сретенки
Здания и сооружения Мещанского района